Schnellhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Schnellhardt (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Horst Schnellhardt (* 1946), deutscher Politiker (CDU), MdL, MdEP